Trenque Lauquen (partido), partido in provincie Buenos Aires, Argentinië
Trenque Lauquen (Buenos Aires), plaats in gelijknamige partido in provincie Buenos Aires, Argentinië